Grupp A vid Fifa Confederations Cup 2009 spelades från 14 juni till 20 juni 2009.

Fyra lag spelar i gruppen:
 , segrare av Asiatiska mästerskapet 2007
 , segrare av Oceaniska mästerskapet 2008
 , segrare av Europamästerskapet 2008
 , arrangör av Världsmästerskapet 2010

Tabell

Matcher

Sydafrika mot Irak

{{Resultat med trupp|id=RSA-IRQ
|nr       = 1
|bild     = FIFACC South Africa-Iraq line-up.svg
|datum    = 14 juni 2009
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Ellis Park Stadium
|spelplats= Johannesburg
|publik   = 52522
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Nya Zeeland mot Spanien

{{Resultat med trupp|id=NZL-ESP
|nr       = 2
|bild     = FIFACC_New_Zealand-Spain_line_up.svg
|datum    = 14 juni 2009
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 4
|mål1     =
|mål2     =  Fernando Torres Cesc Fàbregas  David Villa
|arena    = Royal Bafokeng Stadium
|spelplats= Rustenburg
|publik   = 21649
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Spanien mot Irak

{{Resultat med trupp|id=ESP-IRQ
|nr       = 5
|bild     = FIFACC_Spain-Iraq_line_up.svg
|datum    = 17 juni 2009
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = David Villa 
|mål2     = 
|arena    = Free State Stadium
|spelplats= Bloemfontein
|publik   = 30512
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Sydafrika mot Nya Zeeland

{{Resultat med trupp|id=RSA-NZL
|nr       = 6
|bild     = FIFACC_South_Africa-New_Zealand_line-up.svg
|datum    = 17 juni 2009
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Bernard Parker 
|mål2     = 
|arena    = Royal Bafokeng Stadium
|spelplats= Rustenburg
|publik   = 36598
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Irak mot Nya Zeeland

{{Resultat med trupp|id=IRQ-NZL
|nr       = 9
|bild     = FIFACC_Iraq-New_Zealand_line_up.svg
|datum    = 20 juni 2009
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Ellis Park Stadium
|spelplats= Johannesburg
|publik   = 23295
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Spanien mot Sydafrika

{{Resultat med trupp|id=ESP-RSA
|nr       = 10
|bild     = FIFACC_Spain-South_Africa_line_up.svg
|datum    = 20 juni 2009
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = David Villa Fernando Llorente 
|mål2     = 
|arena    = Free State Stadium
|spelplats= Bloemfontein
|publik   = 38212
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Källor
 

Fifa Confederations Cup 2009